— японский актёр кино, театра и телевидения. За сорокалетнюю карьеру в кинематографе снялся более чем в 350 фильмах, обладатель премии Московского МКФ за лучшую мужскую роль в киноленте «Родина» (1983).

Биография

Ранние годы и начало актёрской деятельности 
Ёси Като родился в токийском районе Сиба, ныне входящем в Минато (один из 23 специальных районов Токио). Его дед торговал древесиной, а отец Сукэдзиро Като был безработным и жил с дохода от недвижимости. Ёси Като являлся первенцем у своих родителей (родившаяся позднее сестра умерла во младенчестве). Окончив обычную начальную школу в Камакуре мальчик перешёл в среднюю школу при Университете Кэйо. Во время учёбы был приглашён любительской театральной компанией под руководством , где парня задействовали в спектаклях в качестве статиста. В то время юноша и не помышлял об актёрской карьере, его больше привлекала игра в регби в студенческом спортивном клубе. Однако, получив травму от удара мячом в лицо, юноша потерял зрение. Глаза парня восстановились после шестимесячного курса лечения. Вследствие постигшей его неприятности, Ёси Като пересматривает своё отношение к дальнейшей карьере, и между спортом и театром выбирает последнее. 

В 1934 году он успешно проходит конкурс при наборе в только созданную труппу токийского театра Такарадзука, куда был отобран среди 9-ти счастливчиков-мужчин и 16-ти женщин из 1300 претендентов (среди прочих в числе прошедших конкурсный отбор был и в последующем известный актёр Юноскэ Ито). Тем не менее, Ёси Като был недоволен как самой театральной труппой, так и новым репертуаром  (что переводится как «новая драма», — японские театры, старавшиеся быть похожими на современный западный театр). В 1936 году Ёси Като уходит из театра Такарадзука в труппу театра под руководством актрисы , где он среди прочего сыграл в постановках «Вишнёвый сад» А.П. Чехова и «На дне» М. Горького. В 1940 году Ёси Като, как и некоторые его коллеги по театру, был арестован за нарушение Закона о сохранении мира (в тот год аресту подверглись сотрудники многих театров, подозревавшихся в левых взглядах). Провёл в заключении около недели, за это время театральная труппа была принудительно распущена в соответствии с приказом Министерства внутренних дел. 

К 1941 году относится первое появление Ёси Като на киноэкране. В фильме «Людской поток», снятой режиссёром Коити Такаги в небольшой кинокомпании «Минами» актёр появился в эпизодической роли. Но так как его имя даже не было упомянуто в титрах, полноценным дебютом Ёси Като в кинематографе принято считать появление актёра на экране в роли Мориямы в драматическом фильме Кодзабуро Ёсимуры «Блестящие дни нашей жизни» (1948). В 1942 году работал в театре «Мэйдзи-дза». 

В 1943 году был призван в армию, поначалу служил в корпусе морской пехоты, а окончание войны встретил служа в отделе безопасности при Школе бухгалтерии ВМФ. 

В 1946 году Ёси Като присоединился к труппе театра «Синкё гэкидан». В 1947 году — актёр Токийского художественного театра (Токио гэйдзуцу гэкидзё), в том же году принял участие в постановках нового народного театра «Мингэй», в последующем (после раскола труппы «Мингэй» 1949 года) присоединился в 1950 году к отколовшимся от труппы мастерам сцены Осаму Такидзава, Тиэко Хигасияма, Дзюкити Уно и др. в обновлённую труппу с тем же названием. Однако в 1951 году актёр оставил и эту труппу, впоследствии сконцентрировавшись на работе в кинематографе.

Карьера в кино 
Ёси Като начал активно сниматься в кино с 1948 года. Несколько его первых фильмов были сделаны в кинокомпании «Сётику». В 1950-е годы актёр более всего работал в кинокомпании «Тоэй». В эти же годы принимал участие и в фильмах независимого кинопроизводства. Среди значительных ролей актёра этого периода отмечены роли в фильмах выдающихся представителей независимого кино Японии: у Сацуо Ямамото он сыграл лейтенанта Хаяси в фильме «Зона пустоты» (1952) и Исидзуку в киноленте «Улица без солнца» (1954); у Фумио Камэи роли в «Быть матерью, быть женщиной» (1952) и в «Женщина идёт одна по земле» (1953); у Тадаси Имаи роль медика в военной драме «Памятник лилиям» (1953) и роль Осимы в драматическом фильме, снятом на основе реальной истории японской действительности начала 1950-х годов «Мрак среди дня» (1956); у Хидэо Сэкигавы роль Юкио Эндо в антивоенной картине «Хиросима» (1953); у Канэто Синдо роль доктора в его трагифарсе «Канава» (1954); а также роли в фильмах Миёдзи Иэки «Вслед за плывущими облаками» (1953), «Огонёк» (1954), «Сёстры» (1955). Одной из наиболее значительных работ актёра 1950-х признаётся роль Такэдзо Ясуды, мужа главной героини фильма Тадаси Имаи «Рис» (1957).

В последующие 1960-е — 1970-е годы актёр был востребован в фильмах известнейших кинорежиссёров Японии. В свои проекты его приглашали такие мэтры кинорежиссуры, как Тому Утида, Сёхэй Имамура, Ёсисигэ Ёсида, Кэйсукэ Киносита, Кон Итикава, Нагиса Осима, Ёситаро Номура, Киндзи Фукасаку, Масахиро Синода, Ясудзо Масумура, Ёдзи Ямада и др.

В общей сложности за свою сорокалетнюю карьеру в кинематографе (с 1948-го по 1988 годы) актёр снялся более чем в 350 фильмах. За роль старика Дэндзо в киноленте «Родина» (1983, режиссёр Сэйдзиро Кояма) Ёси Като был удостоен премии XIII Московского международного кинофестиваля (1983), а на церемонии вручения национальной кинопремии «Майнити» актёру была вручена специальная премия за роль в том же фильме и за совокупность всех предыдущих работ в кинематографе.

Утром 29 февраля 1988 года 75-летний Ёси Като упал в своей спальне, потеряв сознание. Приехавшая машина скорой помощи доставила актёра в больницу, но несмотря на все старания врачей он скончался на следующий день от инсульта.

Личная жизнь 
Ёси Като был женат четыре раза. Две последних из его жён были известными актрисами. Его третья супруга Исудзу Ямада, с которой он вступил в брак в 1950-м году, снималась вместе с ним во многих фильмах начала 1950-х годов, но спустя три года они расстались. В 1958 году Като сочетался узами брака с молодой актрисой Масако Накамурой, которая была младше его на 23 года. Масако Накамура — младшая сестра известной актрисы Юко Мотидзуки. Все трое (Като, Накамура и Мотидзуки) вместе сыграли в киноленте «Рис» (1957), где Ёси Като досталась роль мужа героини Юко Мотидзуки, а Масако Накамура выступила в роли их дочери.

Награды и номинации 

XIII Московский международный кинофестиваль (1983)
 Премия за лучшую мужскую роль

Кинопремия «Майнити»
 38-я церемония награждения (за 1983 год) 
 Специальная премия за роль в фильме «Родина» и за актёрские достижения в течение карьеры.

 7-я церемония награждения (1984)
 Номинация на премию лучшему актёру 1983 года

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от инсульта
Люди, чей прах был развеян